Bording kan syfta på följande platser:

Danmark 

 Bording Kirkeby, ort, Region Mittjylland,  
 Bording, Mittjylland, ort, Region Mittjylland,